Die Abkürzungen M13 oder M 13 bezeichnen

 einen Braunbären, siehe M13 (Bär)
 den hellen Kugelsternhaufen im Sternbild Herkules, siehe Messier 13
 einen Bakteriophagen
 einen italienischen Kampfpanzer, siehe M13/40
 eine Linie der Berliner Straßenbahn
 eine amerikanische Flugabwehr-Selbstfahrlafette M13 Multiple Gun Motor Carriage

Autobahnen und Fernstraßen
 M13 (Armenien)
 M13 (GUS) (ehemalige Fernstraße)
 M 13 (Ukraine)

M13